Steinerud (Oslo), een buurt in Oslo
Steinerud (metrostation), een station van de metro van Oslo